Jméno a příjmení Pavel Havránek má více nositelů:

 Pavel Havránek (herec) (1946–1993) – český herec
 Pavel Havránek (politik) (1877–1941) – československý politik, meziválečný senátor za sociální demokraty a starosta Jihlavy